Лас Пиочитас има више значења:

 Лас Пиочитас, Блоке 103 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пиочитас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику